

Гавриловка — присілок, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Гавриловка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Гавриловка — присілок, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Гавриловка — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Гавриловка — селище, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Гавриловка — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Гавриловка — селище, Кузедеєвське сільське поселення, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Гавриловка — селище, Сосновське сільське поселення, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Гавриловка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Гавриловка — присілок, Старошайговський район, Мордовія
 Гавриловка — село, Бала-Четирманська сільська рада, Федоровський район, Башкортостан
 Гавриловка — присілок, Федоровська сільська рада, Федоровський район, Башкортостан

Дивись також 
 Гаврилівка

ru:Гавриловка